Mastruço, mastruz, masturço, menstruço, mestruxo, mentrasto, mentruz, são-josé e erva-de-são-josé é o nome genérico, popular, dado a um conjunto de plantas diversas. O seu nome provém do latim nasturtium (das palavras nasus, nariz, e torquere, torcer, em referência ao cheiro desagradável que exalam, fazendo "torcer o nariz"). São ervas indicadas para diversos males, principalmente do aparelho digestivo. Já conhecidos entre os índios, os mastruços são uma poderosa planta para a lavagem intestinal, também chamada pelos termos técnicos da medicina de hidrocolonterapia. Os nomes atrás podem referir-se a:
 Lepidium didymum — o mastruço-do-brasil;
 Lepidium sativum — o mastruço, mastruço-comum, ordinário ou agrião-de-jardim;
 Lepidium ruderale'''' — o mastruço-bravo-maior;
 Lepidium virginicum — o mastruço-da-virgínia;
 Lepidium pseudodydima — um tipo de agrião ou mastruço-bravo;
 Acmella oleracea — o agrião-do-pará ou jambu;
 Chenopodium ambrosioides — a erva-de-santa-maria;
 Stellaria media — o mesmo que morugem ou morrião-dos-passarinhos;
 Tropaeolum majus — a capuchinha, cinco-chagas ou mastruço-do-peru;
 Rorippa nasturtium-aquaticum — mastruço-dos rios;
 Elletaria cardamom — a cana-do-brejo ou mastruço-hortense;
 Apium leptophyllum — o aipo-bravo;
 Cardamine chenopodiifolia'' — o agrião-menor.

Desambiguação